Pierre-au-Coq (Avant-lès-Marcilly)
 Pierre-au-Coq (Soligny-les-Étangs)